Renske Doornbos (geboortenaam Veldman) is een personage in de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen. Het personage wordt gespeeld door Sophie van Oers. De serie gaat over het leven van vier verschillende voetbalvrouwen. Renske Veldman werd geïntroduceerd in de première van de serie als de naïeve en nieuwe voetbalvrouw. Renske was vooral gelukkig met haar jeugdliefde.

Toen Renske voor het eerst verscheen, had ze een relatie met Danny Doornbos (Mike Weerts). Vervolgens trouwde ze en had ze een onenightstand met Gio Goudzand (Curt Fortin). Het personage vertrok bij aanvang van het derde seizoen.

Overzicht
Renske komt uit Zundert, een plaatsje in Brabant. Renske werkt in de zorg en is begeleider voor verstandelijk beperkte kinderen. Renske woont samen met haar jeugdliefde Danny Doornbos. Wanneer Danny als voetballer aan de slag kan bij Heros, neemt hij deze kans en Renske en Danny vertrekken samen naar Amsterdam.

Over het leven van Renske voor Voetbalvrouwen is verder niets bekend.

Seizoen een 
Renske krijgt een spoedcursus hoe word ik een voetbalvrouw van Solange en Melanie wanneer zij samen met Danny is aangekomen in hun nieuwe huis. Renske die zich al helemaal thuis voelt heeft wel een aantal minpuntjes. Namelijk de aan haar opdringerige buurman Sjaak Wagenaar. Sjaak duikt te pas en onpas op, zelfs tot in haar slaapkamer. Als dan ook haar auto ontploft voelt Renske zich niet meer veilig. Maar als Renske en Danny dan ook nog verborgen camera's vinden in hun huis wil Renske al te graag weg, maar Danny weet Renske te weerhouden om te blijven. Danny en Renske verdenken Sjaak en als ze verhaal gaan halen wordt Danny in elkaar geslagen door Sjaak en duwt hij Renske de struiken in. De duw was echter fataal voor Renskes ongeboren kindje, want Renske krijgt niet veel later een miskraam.

Ondertussen heeft Renske steeds meer het gevoel dat Danny haar niet meer begrijpt en ze zoekt steeds vaker steun bij Falco. Wanneer Renske uithuilt bij Falco begint hij haar te zoenen. Renske verzet zich en Falco wordt boos. Falco bedreigt Renske met een mes en sleurt haar mee naar achteren. Ondertussen is Danny ook achter Falco's waarheid gekomen. Gelukkig weet Danny Renske nog net op tijd te bevrijden van Falco.

Dan wil Renske graag een wat rustiger leven en probeert zich helemaal op haar werk te concentreren, maar Renske wordt door het feit dat ze een voetbalvrouw is ontslagen. Als Renske dan op zoek gaat naar een nieuwe baan blijkt dat niet zo gemakkelijk te zijn. Dan richt Renske haar eigen stichting op met financiële steun van Danny. Maar als Danny een gokverslaving krijgt wil hij graag het geld terug om zijn schulden te betalen. Maar Renske kan niet zomaar geld van de rekening halen. Renske en Danny besluiten dan hun huwelijk aan een televisiezender te verkopen om zo Danny's gokschulden te betalen.

Renskes vrijgezellenavond verloopt totaal anders dan ze had verwacht. Renske stond op punt een onenightstand te hebben met een Chippendale, maar stopt ter plekke. De daarop komende dagen ziet Renske voortdurend de Chippendale en ze kan niet meer met Danny vrijen. Ze voelt zich walgelijk, als ze dan ook de waarheid vertelt aan Danny wil hij niets meer van Renske weten. Met behulp van Jeffrey en Melanie, die dan ook een ruzie hebben gehad over vreemdgaan, weten Renske en Danny er weer boven op te komen.

Ondertussen heeft Danny een nieuwe coach, Harry Reitsma, die een aantal veranderingen binnen het elftal heeft gebracht. Renske, Solange en Melanie zijn hier niet blij mee, want hun mannen staan nu allemaal buitenspel. Solange, Italo, Melanie, Jeffrey, Renske en Danny besluiten dat hier verandering in moet komen en het maakt niet uit hoe. Wanneer Harry Reitsma om het leven komt bij een auto-ongeluk worden Solange, Melanie en Renske de volgende dag op een feestachtige manier gefotografeerd door een roddelblad. Wanneer de drie vriendinnen 's avonds te gast zijn bij een liveshow, worden zij hiermee geconfronteerd en alle drie diezelfde avond nog meegenomen voor verhoor.

Seizoen twee 
Het bizarre maar fatale auto-ongeval van voetbalcoach Harry Rijtsma blijft Renske dwarszitten. Haar achterdocht stijgt nog wanneer Melanie eist dat ze haar mond houdt over de hele zaak. Renske is bereid om tegen de politie te zwijgen over Rijtsma’s dood. Ze eist wel dat alle spelersvrouwen een som schenken aan Levensvreugde, de instelling waar de verstandelijk beperkte zoon van de verongelukte Heros-coach verblijft. Zowel Renske als Solange moedigen hun man aan om mee te gaan wanneer ze de cheque afgeven. De ene is het om de kinderen te doen, de andere om de positieve publiciteit.

Ondertussen is Danny geblesseerd geraakt en doet voor z'n herstel beroep op een mental coach; hierdoor komt z'n huwelijk onder spanning te staan. Renske zoekt troost bij Danny's vervanger Gio Goudzand op wie ze verliefd wordt. Danny die steeds minder aandacht geeft aan Renske en steeds een rothumeur heeft duwt Renske steeds meer in Gio's handen. Tijdens een feestje bedrijven Renske en Gio de liefde. Maar Renske kiest voor Danny. Als Renske dan ook nog zwanger raakt en het feit doet zich voor dat Danny het grote nieuws achterhaalt weet ze niet van wie het kindje is.

Als Renske dan ook nog een zwangere vrouw aanrijdt besluit Renske voor deze vrouw te zorgen. Maar wat Renske niet weet is dat deze vrouw alles met opzet doet om zo geld van Renske te krijgen. Maar als Renske hierachter komt, sluit ze haar geldkraan en weigert haar nog wat te geven.

Als Renske, Danny na de bevalling de waarheid vertelt over haar en Gio wil Danny niets meer met haar te maken hebben totdat Levi wordt ontvoerd door de vrouw die Renske bijna had aangereden. Uiteindelijk komt alles weer goed. Renske, Danny en Levi vormen samen het gelukkige gezinnetje, terwijl zowel Renske en Danny het door hebben dat Levi Gio's biologische zoon is. Ook Gio heeft dit door en wil graag zijn verantwoordelijkheid nemen. Renske blijkt echter nog steeds verliefd te zijn op Gio en Gio gebruikt dit tegen Danny om ervoor te zorgen dat hij de voogdij van Levi krijgt. Gio gaat zelfs zover om Renske te laten kiezen. Renske besluit om voor geen van beiden te kiezen en vertrekt samen met Levi naar Zundert.

Seizoen drie 
Renske keert terug uit Zundert, maar ze deelt Danny mee dat zij niet verder wil met hem. Danny is erg teleurgesteld, maar besluit Renskes keuze te accepteren. Maar Renske gaat het juist proberen met Gio, dit speciaal voor Levi. Maar als Renske erachter komt dat Gio alleen bij Renske is voor Levi, besluit Renske ook Gio te verlaten en terug te keren naar Zundert. Gio wordt eerst boos en begint haar zelfs te chanteren met het feit de volledige voogdij van Levi op zich te nemen. Met hulp van Danny lukt dit niet, want Danny en Renske zijn officieel nog steeds getrouwd. Uiteindelijk besluit Renske Gio te verlaten en na een afscheidsavond met de meiden keert Renske terug naar Zundert.

Referenties 

Doornbos, Renske